Příjmení Henzl nese více různých osobností:

 David Henzl (* 1977) – český římskokatolický kněz
 Jaroslav Henzl (1922–???) – český a československý lékař a politik
 Vladimír Henzl (1910–1978) – český spisovatel, překladatel, publicista a diplomat